Kika peut désigner :

Toponyme 

 Kika, arrondissement de la commune béninoise de Tchaourou ;
 'Kika, localité du Cameroun dans la commune de Moloundou ;
 Aérodrome de Kika, aérodrome du Cameroun dans cette localité ;
 Kika, rivière de Sibérie, en Russie.

Films 

 Kika, film de Pedro Almodóvar sorti en 1993.

Autres 

 KiKA, chaîne de télévision allemande
 Kika, « bonne vie » en japonais.